Ян У́льссон ()

Відомі носії:
 Ян Ульссон (футболіст, 1944)
 Ян Ульссон (футболіст, 1942)

Сторінки зі списками однофамільців-тезок